Johannes Petersen er navnet på flere personer:

 Johannes Petersen (folketingsmedlem) (1812-1901) – færøsk lærer og politiker, medlem af Folketinget og Lagtinget
 Johannes Petersen (borgmester) (1872-1954) – dansk købmand og borgmester
 Johannes Petersen (lagtingsmedlem) (1889-1981) – færøsk lærer og politiker, medlem af Lagtinget
 Johannes Petersen (erhvervsmand) (1925-1990) – dansk erhvervsleder og bestyrelsesformand i Nordisk Fjer

Se også:
 Johan Petersen (1839-1874) – dansk marinemaler (Johan Erik Christian Petersen)
 C.G. Johannes Petersen (1860-1928) – dansk marinbiolog (Carl Georg Johannes Petersen)
 Professor Labri, egl. Johannes Marius Dines Petersen (1863-1935) – dansk gøgler
 Johannes Schultz Petersen (1877-1945) – dansk proprietær, medlem af Folketinget
 Johannes Fog-Petersen (1879-1966) – dansk stiftsprovst og højskolemand, medlem af Folketinget
 Johannes Boye Petersen (1887-1961) – dansk botaniker, professor, dr.phil.
 Johannes Petersen-Dalum (1887-1962) – dansk landbrugsskoleforstander (Johannes Thyge Petersen-Dalum)
 Johannes Munch-Petersen (1928-2012) – dansk ingeniør og professor (Johannes Fibiger Munch-Petersen)
 Johannes Lund Petersen (1929-2009) – dansk politiker og værtshusejer